Un verrou est un système de fermeture apparenté à la serrure.
 En géomorphologie, un verrou glaciaire désigne un étranglement dans une vallée glaciaire.
 En informatique, un verrou est un mécanisme qui permet qu'une seule personne accède à une ressource.
 Plus spécifiquement, le verrou global du noyau ou Big Kernel Lock, permet de suspendre toutes les opérations du noyau d'un système d'exploitation.
 En gestion de projet, un verrou technologique est une contrainte au cours d'un projet de nature technologique qui peut être levée notamment par l’apport d’études de faisabilité.

Voir aussi 
 
 Verrouillage